Champions League 1995/96 bezeichnet:

 EHF Champions League 1995/96, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 1995/96, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 UEFA Champions League 1995/96, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Volleyball Champions League 1995/96 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 1995/96 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League